Новосибирский Академгородок не имеет официально утвержденного герба, но в то же время имеет собственную развитую символическую систему.

«Сигма» 
В качестве эмблемы или герба Новосибирского Академгородка чаще всего используется эмблема Сибирского отделения Российской академии наук, как правило именуемую, по её главной фигуре — «Сигмой». На самом деле эмблема представляет собой греческую букву «Сигма» на фоне кривой прибора осциллографа, заключенных в круг. Автор эмблемы — новосибирский художник Надежда Алексеевна Савельева (1933—1985).

Существует два основных толкования значения данной эмблемы. Согласно первому, греческая буква сигма используется здесь в своем математическом смысле — как обозначение понятия «сумма» и иллюстрирует концепцию основателя Сибирского отделения М. А. Лаврентьева о соединении (суммировании) потенциалов фундаментальной науки, образования и прикладных исследований. Согласно второму, «сигма» является аббревиатурой географического имени «Сибирь», а греческий алфавит отсылает к научной традиции, то есть эмблема символизирует понятие «Наука в Сибири».

Проект герба Советского района 

В 2004 году новосибирский геральдист А. Ю. Журавков предложил проект герба Советского района города Новосибирска.

Хотя в 2007 году данный проект был признан лучшим по результатам проведенного конкурса, однако официально он так и не был утвержден.

Логотип 50-летнего юбилея
В ходе подготовки и празднования 50-летнего юбилея Советского района в 2008 г. был разработан и утвержден официальный логотип праздника.

Здания-символы 
Неофициальными символами Академгородка являются здания Дома Ученых и Главного корпуса Новосибирского государственного университета, а также изображения белки и сосен.

Примечания

Литература 
 Крайнева И. А., Дьяченко А. Л. Как родилась эмблема СО РАН // Наука в Сибири. 2010. 28 октября. N 43 (2778).

Ссылки 

 Сибирское отделение Российской академии наук

Новосибирский Академгородок